Nederlandse personen:
Barbara den Uyl (1949), filmmaakster (dochter van Joop en Liesbeth den Uyl)
Bob den Uyl (1930-1992), schrijver en jazztrompettist
Gerrit den Uyl (1961), politiefunctionaris en bestuurder
Joop den Uyl (1919–1987), politicus (onder andere partijleider van de PvdA en premier)
Liesbeth den Uyl (1924-1990), activiste, publiciste, politica en premiersvrouw (echtgenote van Joop den Uyl)
Saskia Noorman-den Uyl (1946), interieurarchitect, ambtenares en politica (dochter van Joop en Liesbeth den Uyl)

Zaken:
Kabinet-Den Uyl (1973-1977), Nederlandse regering onder leiding van premier Joop den Uyl